Henry der Schreckliche steht für:

 Henry der Schreckliche (Film), britischer Film (2011) 
 Henry der Schreckliche (Fernsehserie), britische Trickfilmserie (2006)